Mount Newman kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Newman, Antarktis,

Australien 

 Newman (ort i Australien), Western Australia, East Pilbara, 

Robotskapade Australienförgreningar